Огаст Фредерик «Фред» Каммер-младший (; 3 июня 1912, Бруклин — 21 февраля 1996, ) — американский хоккеист и гольфист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1936 года.

Биография 
Выпускник Принстонского университета (1934 год). Играл четыре года в хоккей и бейсбол, а также два года в гольф. Выступал на позиции правого нападающего, считается одним из лучших игроков в истории студенческого хоккея Принстонского университета. После игр 1936 года выступал на любительском уровне за «Сент-Николас».

Каммер также был гольфистом-любителем, с 1935 по 1960 годы выступал на протяжении 25 лет в чемпионате США среди любителей. В 1946 году дошёл до полуфинала и проиграл Смайли Куику, попутно выбив в четвертьфинале будущего профессионала Кэри Миддлкоффа. В 1947 году выступал в Кубке Уолкера за сборную США, победив сборную Великобритании (представлена клубом Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews).

Занимался бизнесом, занимал высокую должность в компании, производившей электрооборудование для автомобилей, производимых компанией Ford Motor.

Ссылки 
 

Хоккеисты США
Гольфисты США
Хоккейные правые нападающие
Выпускники Школы Хотчкисс
Выпускники Принстонского университета
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1936 года